Lya kan syfta på:

 Lya – grävlingens och rödrävens bo, se Gryt (jordhåla)
 Lya ljunghed – en del av ett naturreservat i Östra Karups socken, se Korup med Älemosse och Lya ljunghed
 Joes lya – en amerikansk komedifilm från 1996
 Studentlya – en liten bostad

Personer
 Lya (namn) – ett kvinnonamn
 Lya Lys (1908–1986), en tysk-fransk-amerikansk skådespelerska
 Lya Mara (1897–????), tysk skådespelare